Rocholl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Rocholl (1901–1978), deutscher Politiker (DP/CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages

 Horst Rocholl (1908–2004), deutscher Mediziner, Fachübersetzer und Buchautor
 Jörg Rocholl (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ludwig Rocholl (1850–1910), preußischer Generalmajor
 Peter Rocholl (* 1929), deutscher Fernsehjournalist, Redakteur, Produzent, Regisseur und Autor
 Rudolf Rocholl (1822–1905), lutherischer Theologe
 Teuto Rocholl, deutscher Architekt